Йо́зеф Ки́фель (; ,  — , ) — немецкий коммунист, полковник государственной безопасности ГДР, начальник 2-го Главного отдела МГБ ГДР.

Биография 
Родился в рабочей семье и вырос в Верхней Баварии. В 1923—1926 годах выучился на слесаря, работал шахтёром, машинистом и уличным рабочим.

С 1927 года участвовал в работе Союза фабричных рабочих и Красной помощи Германии и в 1929 году вступил в Коммунистическую партию Германии. С усилением власти национал-социалистов в 1931 году эмигрировал в СССР. В 1942 году был призван на службу в РККА и окончил спецкурс НКВД. С 1944 года участвовал в партизанском движении, являлся агентом группы Андреаса Хофера, вместе с Йозефом Гифером и радистом Рудольфом Гиптнером был направлен на работу в оккупированную Польшу в район Ченстоховы. Получил несколько ранений, 17 января 1945 года присоединился к подразделениям Красной армии близ Радома.

После Второй мировой войны Кифель находился в Москве и в июле 1946 года был направлен в Восточную Германию. В Советской зоне оккупации Германии вступил в СЕПГ и работал инструктором правления СЕПГ в Саксонии-Анхальт в Галле, а также вёл семинарские занятия в партийной школе в Веттине. В 1947 году поступил на службу в Народную полицию и занимал должность заместителя начальника и впоследствии начальника политической полиции (К 5) в земельном управлении уголовного розыска Саксонии-Анхальт. После образования ГДР Кифель занял должность заместителя начальника Главного управления защиты народного хозяйства земли Бранденбург в Потсдаме.

С августа 1950 года Кифель руководил отделом сбора информации министерства государственной безопасности ГДР. В 1952 году был назначен начальником так называемого 2-го Отдела по работе с Западом, а с 23 ноября 1953 года — начальником 2-го Главного отдела, занимавшегося контрразведкой. Руководил отделом до 13 февраля 1960 года. Летом 1954 года санкционировал вербовку в информаторы бывшего офицера СС и агента Организации Гелена Ганса Зоммера, который передал данные более 800 агентов организации в ГДР. К заслугам Кифеля также относится перебежчик Ганс Вакс.

Во время событий 17 июня 1953 года Кифель получил тяжёлое ранение в голову, которое впоследствии сказалось на его служебной карьере и привело к его отставке с поста главы контрразведки в 1960 году. Тем не менее, глава Штази Эрих Мильке и начальник вышестоящего Главного управления разведки Маркус Вольф не спешили расстаться с Кифелем. Специально под Кифеля в структуре МГБ ГДР было сформирован 21-й Отдел по борьбе с западными агентурными центрами и внутренней безопасности. Окончательно вышел в отставку в 1970 году, 21-й отдел был расформирован, а его задачи были переданы Бюро управления МГБ ГДР.

Литература 
 Helmut Roewer/Stefan Schäfer/Matthias Uhl: Lexikon der Geheimdienste im 20. Jahrhundert, Herbig, München (2003), ISBN 3-7766-2317-9, S. 236ff.
 Jens Gieseke: Die hauptamtlichen Mitarbeiter der Staatssicherheit. Personalstruktur und Lebenswelt 1950—1989/90, Ch. Links Verlag (2000), ISBN 3-86153-227-1, S. 95 ff.
 Manfred Wilke: Die Anatomie der Parteizentrale. Die KPD/SED auf dem Weg zur Macht, Akademie Verlag Berlin (1998), ISBN 3-05-003220-0, S. 291ff.
 Jens Gieseke: Josef Kiefel. In: BStU: Wer war wer im Ministerium für Staatssicherheit? , MfS-Handbuch V/4, Berlin 1998, S. 36.
 Hanna Labrenz-Weiß: Hauptabteilung II — Spionageabwehr, BStU, MfS-Handbuch III/7, Berlin 2001.
 John O. Koehler: Stasi: The Untold Story of East Germany’s Secret Police. Boulder, Colorado: Westview Press (2000), ISBN 0-8133-3744-5, S. 219.
 Heike Bungert/Jan Heitmann/Michael Wala: Secret Intelligence in the Twentieth Century. London: Routledge (2003), ISBN 0-7146-5395-0, S. 117.
 Hubertus Knabe: West-Arbeit des MfS. Das Zusammenspiel von «Aufklärung» und «Abwehr», Ch. Links Verlag (1999), ISBN 3-86153-182-8.
 Janusz Płowecki — Wyzwolenie Częstochowy 1945, Warszawa : Książka i Wiedza, 1973

Ссылки 
 Биография 
 Биография  
 http://www.ddr-wissen.de/wiki/ddr.pl?Josef_Kiefel 

Члены Коммунистической партии Германии
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Члены Социалистической единой партии Германии
Партизаны Великой Отечественной войны
Кавалеры ордена Карла Маркса
Сотрудники Министерства государственной безопасности ГДР